Zorgvlied (begraafplaats), een Amsterdamse begraafplaats
 Zorgvlied (Drenthe), een dorpje in de Drentse gemeente Westerveld

België
 Kasteel Sorghvliedt, een kasteelpark in Hoboken, Antwerpen
 Zorgvliet (Wingene), een natuurgebied bij gemeente Wingene
 Kasteel Zorgvliet, kasteel in Elzestraat

Nederland
 Catshuis, vroeger ook Sorghvliet geheten
 Christelijk Gymnasium Sorghvliet, een school in Den Haag
 Zorgvliet (Den Haag), een villawijk en landgoed in de gemeente Den Haag
 Zorgvliet (Olst), een landgoed in de gemeente Olst-Wijhe
 Zorgvlied (Tilburg), een villawijk in Tilburg zuidwest

Amerika
 Sorgvliet, een koffieplantage in Suriname
 Sorgvlied, een plantage op Curaçao (18e eeuw)